

Wydarzenia 

 powstanie Ateńskiego Związku Morskiego, początek potęgi Aten